Samaritaine steht für:
 eine Einwohnerin von Sainte-Marie (Martinique)
 La Samaritaine, ein Pariser Kaufhaus